množina od zvono
Zvona (Rijeka)
Večernja zvona
Kad čuješ zvona (1969.)